uzn – codice ISO 639-3 della lingua uzbeca settentrionale